Мъжкият тенис турнир на двойки на Летните олимпийски игри през 2012 се провежда между 28 юли и 5 август на кортовете на Ол инглънд клъб в Уимбълдън, Лондон. Защитаващи титлата си от Олимпиадата през 2008 в Пекин са швейцарците Роджър Федерер и Станислас Вавринка.

Календар 
Всички часове са българско време:

Схема

Ключ 

 INV = Покана от МОК
 IP = Покана от Международната тенис федерация
 Alt = Влиза на мястото на друг състезател
 PR = Състезател, който поради контузия влиза в схемата с по-ранно класиране в ранглистата (преди да получи контузията)
 w/o = несъстоял се мач поради невъзможността на един от двамата състезатели да участва
 r = един от двамата състезатели се оттегля по време на мача поради някаква причина
 d = дисквалификация

Финали

Горна половина

Долна половина 

Тенис на летните олимпийски игри 2012